Battle Ground – powieść

Miejscowości w USA:
 Battle Ground – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Tippecanoe
 Battle Ground – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Clark